Октя́брьский райо́н — название административных районов в ряде городов и субъектов бывшего СССР, названных в честь Октябрьской революции 1917 года.

Белоруссия 
 Октябрьский район (Гомельская область)
 Октябрьский район (Витебск)
 Октябрьский район (Гродно)
 Октябрьский район (Минск)
 Октябрьский район (Могилёв)

Казахстан 
 Октябрьский район — название района Шал Акына Северо-Казахстанской области в 1940—1963 годах.
 Октябрьский район — прежнее название Турксибского района города Алматы.
 Октябрьский район (Караганда)

Киргизия 
 Октябрьский район (Бишкек)

Россия 
 Октябрьский район (Амурская область)
 Октябрьский район (Волгоградская область)
 Октябрьский район (Еврейская автономная область)
 Октябрьский район (Калмыкия)
 Октябрьский район (Костромская область)
 Октябрьский район (Курская область)
 Октябрьский район (Оренбургская область)
 Октябрьский район (Пермский край)
 Октябрьский район (Приморский край)
 Октябрьский район (Ростовская область)
 Октябрьский район (Ханты-Мансийский автономный округ)
 Октябрьский район (Челябинская область)
 Октябрьский район (Барнаул)
 Октябрьский район (Владимир)
 Октябрьский район (Екатеринбург)
 Октябрьский район (Иваново)
 Октябрьский район (Ижевск)
 Октябрьский район (Иркутск)
 Октябрьский район (Киров)
 Октябрьский район (Красноярск)
 Октябрьский район (Ленинград)
 Октябрьский район (Москва)
 Октябрьский район (Новосибирск)
 Октябрьский район (Орск)
 Октябрьский район (Пенза)
 Октябрьский район (Петропавловск-Камчатский)
 Октябрьский район (Ростов-на-Дону)
 Октябрьский район (Рязань)
 Октябрьский район (Самара)
 Октябрьский район (Саранск)
 Октябрьский район (Саратов)
 Октябрьский район (Ставрополь)
 Октябрьский район (Тамбов)
 Октябрьский район (Томск)
 Октябрьский район (Улан-Удэ)
 Октябрьский район (Уфа)

Украина 
На Украине Октябрьские районы назывались Жовтневыми. В 2016 году все были декоммунизированы.

Упразднённые и переименованные

Азербайджан 
 Октябрьский район, 1936—1990 — ныне Ясамальский район города Баку.

Грузия 
 Октябрьский район — район города Тбилиси в советское время

Казахстан 
 Октябрьский район, 1967—1997 — ныне Мугалжарский район Актюбинской области.
 Октябрьский район, 1928—1956 — в Алма-Атинской и Талды-Курганской областях.
 Октябрьский район, 1955—1997 — с центром в селе Октябрьское, ныне в составе Карасуского района Костанайской области.
 Октябрьский район, 1940—1963 — ныне район Шал Акына Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Октябрьский район — существовал в 1935—1959 годах.

Литва 
 Октябрьский район — район города Вильнюса

Россия 
 Октябрьский район, 1957—1963 и 1983—1992 — ныне Тахтамукайский район (Адыгея).
 Октябрьский район — название Микояновского района Белгородской области в 1958—1963 годах
 Октябрьский район (Рязанская область), 1937—1946 — ранее в составе Воронежской области; позже переименован в Берёзовский район; с 1954 — в составе Липецкой области, см. Берёзовский район (Липецкая область); в 1959 упразднён.
 Октябрьский район — район Липецкой области в 1956—1963 годах
 Октябрьский район (Рязанская область), 1943—1956 — ранее в составе Московской области; позже упразднён.
 Октябрьский район, 1963—1997 — ныне Нурлатский район (Татарстан).
 Октябрьский район, 1927—1963 — ныне Западнодвинский район (Тверская область).
 Октябрьский район, 1936—1958 — в Тульской области.
 Октябрьский район, до 1992 — ныне Октябрьский округ (Архангельск).
 Октябрьский район — название Байсангуровского района в г. Грозном до 2020 года.
 Октябрьский район — существовал до 1956 года в городе Калинине.
 Октябрьский район (Калининград), 1947—2009 — позже включён в Центральный район.
 Октябрьский район (Краснодар), до 1973 — позже разукрупнён.
 Октябрьский район (Курган), 1962—1991.
 Октябрьский район (Москва), до 1991.
 Октябрьский район, 1957—1995 — ныне Октябрьский округ (Мурманск).
 Октябрьский район (Санкт-Петербург), до 1994 — позже объединён с Ленинским районом в Адмиралтейский район.
 Октябрьский район (Чувашская АССР), 1939—1959 — позже включён в Мариинско-Посадский район (Чувашская АССР).
 Октябрьский район (Южно-Сахалинск) — упразднён 31 августа 1956 года
 Октябрьский район (Якутск), 1983—1988.

Таджикистан 
 Октябрьский район (1936—1959) — район, существовавший на территории нынешнего района Кушониён (Хатлонская область)

Туркмения 
 Октябрьский район (1975—1992) — ныне этрап имени Сапармурата Туркменбаши (Дашогузский велаят)

Узбекистан 
 Октябрьский район — ныне Зафарабадский район (Джизакская область)
 Октябрьский район — ныне Шайхантахурский район (Ташкент)
 Октябрьский район — упразднённый район Ташкентской области (существовал в 1953—1959 годах)

Украина 
 Октябрьский район — упразднённый в 1962 году район Крымской области
 Октябрьский район — упразднённый район Донецкой губернии

См. также 
 Октябрьский
 Октябрьский округ